Osoby o tym nazwisku:
 Jan Kulpiński – polski górnik i polityk
 Robert Kulpiński – polski urzędnik

Inne:
 Kulpiński – herb szlachecki